Maskell ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Maskell (1908–1992), britischer Tennisspieler, Davis-Cup-Trainer und Radio- und TV-Kommentator
 Edna Maskell (1928–2018), südafrikanisch-nordrhodesishe Hürdenläuferin und Sprinterin
 Lisa Maskell (1914–1998), deutsche Stifterin
 Neil Maskell (* 1976), britischer Schauspieler, Autor und Regisseur
 Virginia Maskell (1936–1968), britische Bühnen- und Filmschauspielerin
 William Miles Maskell (1839–1898), neuseeländischer Entomologe